Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин 1969/1970  — XXXVII чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин, проходивший с ноября 1969 года по август 1970 года.

Участники 
В Высшей лиге чемпионата СССР по баскетболу среди мужчин в сезоне 1969/1970 года принимали участие 12 команд: московские ЦСКА и «Динамо», тбилисские «Динамо» и ГПИ, ленинградский «Спартак», тартуский «Калев», киевские «Строитель» и СКА, каунасский «Жальгирис», рижский СКА, алма-атинский «Локомотив» и свердловский «Уралмаш».

Составы команд 
ЦСКА (Москва) В.Андреев, С.Белов, А.Блик, Г.Вольнов, Н.Гильгнер, А.Жармухамедов, В.Захаров, В.Иллюк, В.Капранов, Н.Ковыркин, Н.Крючков, А.Кульков, М.Медведев, В.Милосердов, Р.Нестеров, Ю.Селихов, А.Сидякин, А.Харченков. Тренер – Арменак Алачачян.

Динамо (Тбилиси) В.Алтабаев, Б.Болквадзе, Т.Буиглишвили, А.Васютинский, З.Карабаки, М.Коркия, В.Кутателадзе, А.Лежава, С.Магалашвили, Л. Мосешвили, Т.Нариманидзе, Т.Пицхелаури, З.Саканделидзе, А.Схиерели, В.Угрехелидзе, Т.Чихладзе. Тренер – Леван Инцкирвели*, Георгий Авалишвили.

Спартак (Ленинград) В.Арзамасков, А.Белов, А.Большаков, И.Быков, Е.Волчков, Л.Иванов, В.Кривощёков, А.Макеев, А.Панков, И.Рожин, С.Скворцов, В.Фёдоров, Ю.Штукин, А.Юмашев. Тренер – Владимир Кондрашин.

Калев (Тарту) А.Бросман, К.Ильвес, А.Крикун, Я.Лентсиус, Т.Лепметс, А.Лилль, Х.Лилль, Я.Липсо, А.Метсар, П. Метсар, Э.Парбо, Я.Салуметс, А.Таммисте, П.Томсон, В.Филатов. Тренер – Ильмар Куллам. 

Строитель (Киев) А.Вальтин, А.Васютинский*, В.Гладун, С.Заброда, С.Коваленко, С.Копычко, П.Лушненко, В.Мартынов, С.Опарин, А.Поливода, В.Смольяков, В.Сторчак, Е.Филозоф, Вяч.Шаблинский. Тренер – Владимир Шаблинский.

Жальгирис (Каунас) Р.Бишлис, Г.Будникас, Р.Вензбергас, Л.Венцловас, Г.Гедрайтис, Л.Жукайтис, А.Жукаускас, А.Линкявичус, С.Паткаускас, М.Паулаускас, Р.Римкус, С.Рузгас, В.Сарпалюс, А.Чупковас, А.Шидлаускас, И.Юркшайтис. Тренер – Витаутас Бимба.

Динамо (Москва) А.Авраамов, Аполонин, А.Болошев, Ю.Голубков, В.Застухов, В.Избицкий, Ю.Королёв, В.Никитин, А.Петров, В.Соколов, А.Сологуб, М.Сухов, В.Сучков, В.Цинман, В.Шаламов, С.Ястребов. Тренер – Евгений Гомельский.

СКА (Киев) Ю.Архипов, В.Брянцев, В.Волков, Б.Дербенцев, В.Детюк, Ю.Егоров, С.Мансуров, А.Николаев, В.Новиков, В.Окипняк, Б.Пинчук, Н.Погуляй, В.Порохненко, В.Радзиевский, В.Салухин, Н.Сушак, Ю.Фёдоров, Е.Шутов. Тренер – Александр Леонов.

СКА (Рига) Я.Балодис, А.Бергвалдс, Ю.Бирзниекс, Я.Давидс, А.Забелло, Я.Замуэлс, Г.Зебергс, А.Калниекс, Ю.Калниньш, В.Легздиньш, Межмалис, Г.Муйжниекс, К.Стрелис, А.Тройцис, Т.Фрейманис, В.Эглитис, Р.Ясунс. Тренер – Гуннар Балзенс. 

ГПИ (Тбилиси) Г.Арутюнов, Г.Бичиашвили, А.Гибрадзе, А.Глурджидзе, Г.Джугели, Ю.Дзидзигури, Н.Касрадзе, И.Лежава, Э.Майсурадзе, Т.Манагадзе, З.Мхеидзе, Д.Ниниашвили, Н.Пирцхалаишвили, Ю.Пулавский, Л.Чхиквадзе. Тренер – Михаил Кекелидзе.

Локомотив (Алма-Ата) В.Вейсман, К.Воскобойников, В.Зеленов, А.Ким, Кузенков, В.Куликов, Г.Малашин, А.Никишин, В.Платонов, Ю.Поздняков, Б.Субботин, Хоменко, Е.Чеботарёв, Б.Шведов, В.Шведов. Тренер – Владимир Мухамеджанов.

Уралмаш (Свердловск) В.Азаров, Н.Болвачёв, И.Дворный, Г.Дидрихс, С.Ерёмин, В.Иванов, А.Кандель, А.Ковалёв, С.Кожин, В.Коростелёв, И.Мишаков, Ю.Николаенко, В.Силкин, Черний. Тренер – Юрий Густылев.

 * - покинул команду в ходе сезона.

Турнирная таблица

Итоговое положение

Высшая лига

Первая лига

Литература

Ссылки 
 Чемпионат СССР по баскетболу на сайте slamdunk.ru
 Чемпионат СССР по баскетболу 1969/1970 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1969/1970 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов
 ЦСКА (Москва)-1969/1970 на сайте спортивных протоколов 
 Спартак (Ленинград)-1969/1970 на сайте спортивных протоколов
 Строитель (Киев)-1969/1970 на сайте спортивных протоколов
 Жальгирис (Каунас)-1969/1970 на сайте спортивных протоколов
 Динамо (Москва)-1969/1970 на сайте спортивных протоколов
 Калев (Тарту)-1969/1970 на сайте спортивных протоколов
 Динамо (Тбилиси)-1969/1970 на сайте спортивных протоколов
 СКА (Рига)-1969/1970 на сайте спортивных протоколов
 СКА (Киев)-1969/1970 на сайте спортивных протоколов
 ГПИ (Тбилиси)-1969/1970 на сайте спортивных протоколов
 Локомотив (Алма-Ата)-1969/1970 на сайте спортивных протоколов
 Уралмаш (Свердловск)-1969/1970 на сайте спортивных протоколов

1970 год в баскетболе
Чемпионаты СССР в 1970 году
Чемпионаты СССР в 1969 году